Адемус (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ринкон-де-Адемус. Занимает площадь 100,4 км². Население 1285 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 0 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 ABABOL, revista del Instituto Cultural y de Estudios del Rincón de Ademuz (ICERA)
 Manzanas de Ademuz
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Валенсии